Le Piège à loup ou Le Piège à loups est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Le Piège à loups, film muet français réalisé par Victorin Jasset, sorti en 1910 ;
 Le Piège à loups, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;

Littérature 
 Le Piège à loup, une nouvelle écrite en 1979 par Vercors et son adaptation pour la télévision en 1981 par Jean Kerchbron

Voir aussi 
 Piège à loup, piège destiné à tuer ou attraper des loups